Духовец — топоним:

 Духовец — село в Разградской области, входит в общину Исперих (Болгария).
 Духовец — хутор в Курском районе Курской области, в составе Ворошневского сельсовета.
 Духовец — деревня в Курском районе Курской области, в составе Моковского сельсовета.